Matangi kan syfta på:

Platser

Antarktis 

 Matangi (sjö i Antarktis),

Övrigt 
 Matangi (musikalbum), av artisten M.I.A. från 2013

Robotskapade Antarktisförgreningar